Бессо́нная ночь (, ) — название нескольких фильмов:   
 «» — фильм-нуар Роя Бейкера (США, 1952).
 «Бессонная ночь» — фильм Исидора Анненского (СССР, 1960).
 «Бессонная ночь» — короткометражный фильм Арева Манукяна (Канада, 2009).
 «Бессонная ночь» — боевик Фредерика Жардена (Франция—Бельгия—Люксембург, 2011).
 «Бессонная ночь» — боевик Барана бо Одара (США, 2017).